Михаил Тихонов:
 Тихонов, Михаил Андреевич (род. 1998) — российский футболист.
 Тихонов, Михаил Васильевич (1900—1985) — советский организатор кинопроизводства, киновед, педагог.
 Тихонов, Михаил Иванович (1925—1996) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Михаил Михайлович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Тихонов, Михаил Тихонович (1789—1862) — русский художник.
 Тихонов, Михаил Фёдорович (1900—1971) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Михаил Юрьевич (род. 1981) — российский киноактёр, актёр дубляжа.